Онге (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Онге — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.